Ча́ффер () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Чаффер, Люси (род. 1983) — австралийская скелетонистка;
 Чаффер, Росс (род. 1972) — австралийский гребец-байдарочник.